Антекера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 814 км². Население — 45 234 человека (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги